Brainstorming est une « réunion créative d'attaque en équipe d'un problème ».
 Brainstorm ou Prāta Vētra est un groupe letton.
 Brainstorm est un groupe de Heavy metal allemand.
 Brainstorm est un film de Douglas Trumbull.
 Brainstorm est un jeu de société de Brian Hersch